Alessandro Cesarini – włoski kardynał, administrator apostolski Pampeluny w latach 1520–1538
 Alessandro Cesarini – włoski kardynał, biskup Viterbo w latach 1636–1638